Orlando Engelaar, Nederlands voetballer
 DJ Jean, pseudoniem van Jan Engelaar
 Rob Engelaar, Nederlands fotograaf